Campbellton puede hacer referencia a las siguientes localidades:

En Estados Unidos
 Campbellton, pueblo en el estado de Florida;
 Campbellton, comunidad no incorporada en Georgia;
 Campbellton, comunidad no incorporada en Texas.

En Canadá
 Campbellton, ciudad de Nuevo Brunswick;
 Campbellton, pequeña comunidad de Terranova y Labrador.